Hasbergen steht für:
 Hasbergen, Gemeinde im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Hasbergen (Delmenhorst), Ortsteil der Stadt Delmenhorst in Niedersachsen

Hasbergen ist der Familienname folgender Personen:
 Hinrich von Hasbergen, Ratsherr in Bremen

Siehe auch:
 Hasenberg
 Hasberg
 Haßberg
 Haßberge
 Haßbergen